

Municípios do Brasil 
Valença (Bahia)
Valença (Rio de Janeiro)
Valença do Piauí

Itália 
Valenza — comuna do Piemonte

Portugal 
Valença (Portugal) — cidade e município do distrito de Viana do Castelo
Valença (freguesia) — freguesia do concelho homónimo
Valença do Douro — freguesia do concelho de Tabuaço

Desambiguações de topônimos